Calcedonio Tropea, médecin italien du  ;
 Calcedonio Tropea (1884-? après 1930), botaniste italien.